Omphaloscelis neurodes är en fjärilsart som beskrevs av Herrich-Schäffer 1845. Omphaloscelis neurodes ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
neurodes